Philippe Celdran est un footballeur français né le  à Lorient. Il évolue au poste de milieu de terrain. 

Au cours de sa carrière, il a joué 83 matches en Ligue 1 et 174 matchs en Ligue 2, sans oublier 1 match en Coupe de l'UEFA et 6 matches en Coupe Intertoto.

Biographie

Palmarès

En club

Distinction personnelle 
 Membre de l'équipe type UNFP de Ligue 2 pour la saison 2002-2003

Carrière de joueur

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur de l'US montagnarde
Joueur de l'En avant Guingamp
Joueur de l'AS Valence
Joueur du CS Sedan Ardennes
Joueur du Mans FC
Joueur de l'AS Nancy-Lorraine
Joueur de l'Amiens SC
Naissance en novembre 1973
Naissance à Lorient